Peter Walker (architect), een Amerikaans architect
 Peter Walker (coureur), een Brits autocoureur
 Peter Walker (cricket), een Engelse cricketspeler, levend van 1936 tot 2020
 Peter Walker (politicus), een Brits politicus
 Peter Walker (schrijver), een Brits schrijver - Pseudoniem: "Nicholas Rhea"
 Peter Walker (triatleet), een Brits triatleet